Jungle Fever (film), film uit 1991
Jungle Fever (lied), hit uit 1972 van de Belgisch groep The Chacachas